Манъяга — название рек:

Россия 
 Манъяга (приток Манъяги) — река.
 Манъяга (река) — река.